Stay:

 «Stay» — песня французского диджея Давида Гетта, исполненная совместно с Крисом Уиллисом (2004).
 «Stay» — третий сингл британского дуэта Hurts с дебютного альбома Happiness (2010).
 «Stay» — песня группы «Pink Floyd» с альбома 1972-го года Obscured by Clouds (1972).
 «Stay» — песня барбадосской певицы Рианны, записанная при участии Микки Экко.
 «Stay» — песня в исполнении норвежского певца иранского происхождения Туджи.
 «Stay» — сингл норвежского проекта Sash! и певицы La Trec (1997).
 «Stay» — песня австралийского рэпера the Kid Laroi и канадского певца Джастина Бибера.
 «Stay (I Missed You)» — дебютный сингл американской певицы Лизы Лоеб (1994).
 «Stay (Faraway, So Close!)» — песня рок-группы U2 с альбома Zooropa (1993).

См. также